Никола́й Ники́форов: Никифоров, Николай Анатольевич (род. 1982) — министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (2012—2018).
 Никифоров, Николай Иванович (1886—1945) — русский советский учёный, юрист.
 Никифоров, Николай Матвеевич (1805—1881) — русский актёр и певец.
 Никифоров, Николай Михайлович (1870—после 1914) — русский архитектор.
 Никифоров, Николай Семёнович (1898—1970) — генерал-майор артиллерии (18.11.1944)
 Никифоров, Николай Степанович (1850—1912) — русский революционер, пропагандист.